Sint Jozefziekenhuis (Doetinchem)
Sint Jozefziekenhuis (Gouda)
Sint Jozefziekenhuis (Heemskerk) (1962-1981)
Sint-Jozefziekenhuis (Heerlen)
Sint Jozef-Ziekenhuis (Kerkrade), Zuyderland Medisch Centrum, Kerkrade
Sint-Jozefziekenhuis (Venlo)